Plaats in Indonesië
 Tanjungwangi (Cicalengka), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java
 Tanjungwangi (Cihampelas), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung Barat in de provincie West-Java
 Tanjungwangi (Cijambe), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java
 Tanjungwangi (Pacet), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java
 Tanjungwangi (Tanjungmedar), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Tanjung Wangi, een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung